C8 steht für:
 C8, Achter-Canadier
 C8, Chemikalie, siehe Perfluoroctansäure
 C8, auch als „Isaiah“ bekannte CPU von VIA, siehe VIA Nano
 Buchse C8, siehe Gerätestecker #Kleingerätestecker (IEC-60320 C7/C8)
 C8, internationales Papierformat
 C8, Nervenpaar im Rückenmark, siehe Spinalnerv
 C8 (Fernsehsender), französischer Fernsehsender
 C8 (Grab), altägyptisches Grab
 Caldwell 8, offener Sternhaufen aus dem Caldwell-Katalog

Kraftfahrzeugmodelle:
 Chrysler C8, siehe Chrysler Airstream
 Citroën C8
 Corvette C8
 Morris C8
 Sauber C8
 Spyker C8

C-8 steht für:
 Celestron C-8, verbreitetes Amateurteleskop, siehe Celestron #Produktreihe

Siehe auch:
 CVIII
 8C

C8